Межирів:
 Межирів — село в Україні, Вінницька область
 Межирів — зупинний пункт Південно-Західної залізниці

Див. також 
 Межиров Олександр Петрович